Карл Рехингер (, 1867—1952) — австрийский ботаник.

Краткая биография 
Карл Рехингер учился в Вене.

Работал в ботанических садах Вены. В 1892—1902 занимался проблемой культивирования растительных тканей в искусственных растворах, в том числе в растворе сахарозы.

В 1902—1922 годах — музейный хранитель в Отделе ботаники Венского Музея естествознания .

В 1905 году совершил большое путешествие по Океании.

Исследователь флоры Австро-Венгрии, Новой Гвинеи, Самоа, Соломоновых островов.

Область ботанических интересов: мхи, семенные растения.

В честь Карла Рехингера назван  из семейства Астровые, растущий в Чехии и Словакии.

Сын Карла Рехингера, Карл Хайнц Рехингер (1906—1998), также стал ботаником — он известен как исследователь флоры Средиземноморья, Ближнего Востока, Ирана и Афганистана; стандартная сокращённая запись его фамилии в ботанических таксонах — «Rech.f.».

Библиография 
 Deutsch Neu-Guinea. Streifzüge in Deutsch Neu-Guinea and auf den Salomons-Inseln. Eine botanische Forschungsreise (with L. Rechinger-Favarger, Berlin 1908)
 Vegetationsbilder Neu-Guinea (Karsten u. Schenck, Vegetationsbilder VI. Reihe, Heft 2). Ann. k.k. naturhist. Hofmus. Wien 21, 1936, Notizen p. 95-97.
 Botanische and zoologische Ergebnisse einer wissenschaftlichen Forschungsreise nach den Samoa-Inseln, dem Neuguinea-Archipel and den Salomons-Inseln (6 prts in Denkschr. Wiener Akad. 1908-15)
 Plantae novae papuanae (Fedde Repert. 11, 1912, p. 179—187).

Ссылки 
 Биография Карла Рехингера на сайте Nationaal Herbarium Nederland
 Краткая биография Карла Рехингера на сайте Гёттингенского университета
 Краткая биография Карла Рехингера на сайте «Aluka — a digital library of scholarly resources from and about Africa»

Примечания 

Ботаники по алфавиту
Ботаники Австрии